NBG kan syfta på:
NBG – Norrbottensgruppen en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet.
NBG 08 – Nordic Battlegroup 08 en av EU:s tidigare snabbinsatsstyrkor.
NBG 11 – Nordic Battlegroup 11 en av EU:s tidigare snabbinsatsstyrkor.